Grindhouse (bioscoop), een bioscoopsoort.
 Grindhouse (2007), een film uit 2007 van Robert Rodriguez en Quentin Tarantino.